As eleições municipais de São Paulo no ano de 1985 foram realizadas no dia 15 de novembro. Neste pleito, foram eleitos um prefeito e um vice-prefeito para a administração da capital paulista.

Disputada em turno único, a eleição foi marcada pela volta, após 20 anos, do direito da população de eleger seu prefeito. Participaram um total de 12 candidatos, embora um deles, Rogê Ferreira, do PSB, tenha abandonado a corrida eleitoral na reta final.

O candidato Jânio Quadros, do PTB, foi eleito com pouco mais de 1,57 milhão de votos (39,32% dos votos válidos), cerca de 141 mil a frente do segundo colocado, o então senador Fernando Henrique Cardoso (PMDB), que conseguiu aproximadamente 1,43 milhão dos votos.

A chapa vencedora foi empossada em 1º de janeiro de 1986 para um mandato de três anos.

Curiosamente, os principais candidatos dessa eleição foram, anterior (Jânio) e futuramente (Fernando Henrique), eleitos presidentes da República.

Candidatos

Resultados

Prefeito 

São Paulo
Eleições na cidade de São Paulo